Austria:
 Sankt Urban – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen

Zobacz też:
 St. Urban
 święty Urban